144. længdegrad kan henvise til:

 144. vestlige længdekreds
 144. østlige længdekreds